Klitmøller (plaats), plaats in Denemarken
 Klitmøller (parochie), parochie in Denemarken